«Carlos Sosa» - conjunto del nombre propio Carlos y el apellido Sosa - puede referirse a:

Personajes 
 Carlos Sosa (1926-1989), compositor, músico, y cantante paraguayo;
 Carlos A. Sosa (1935-), futbolista argentino;
 Roberto Carlos Sosa (1975-), futbolista argentino;
 Carlos Sosa Rodríguez (1912-1997), jurista y diplomático venezolano.